Ахамашуков-Черкасский:

 Ахамашуков-Черкасский, Василий Петрович (ум. 1652) — князь, русский государственный и военный деятель, сын П. И. Ахамашукова-Черкасского.
 Ахамашуков-Черкасский, Пётр Иванович (ум. 1615) — служилый кабардинский князь, дворянин московский и воевода.